Сули́мов — украинская и русская фамилия.

Топонимы 
 Сулимов — название города Черкесск с 1934 по 1937.
 Сулимов — село во Львовском районе Львовской области Украины.

Персоналии 
 Сулимов, Александр Николаевич — актёр Театра им. Ленсовета, заслуженный артист России (2007)
 Сулимов, Виталий Андреевич (1951—2016) — российский кардиолог, профессор, директор терапевтической клиники имени В. Н. Виноградова 1-го ММИ.
 Сулимов, Владимир Сергеевич (род. 1936) — советский и российский актёр театра, театральный педагог, народный артист Российской Федерации.
 Сулимов, Даниил Егорович (1890—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Сулимов, Иван Никифорович (1917—2002) — советский геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Сулимов, Клим Тимофеевич (1931—2021) — советский и российский кинолог.
 Сулимов, Мар Владимирович (1913—1994) — театральный режиссёр, художественный руководитель Ленинградского театра им. Комиссаржевской (1959—1965), художник, профессор ЛГИТМиКа — СПГАТИ, народный артист Казахстана, заслуженный деятель искусств Карельской АССР.
 Сулимов, Николай Ильич (1855—?) — русский военный деятель, генерал-лейтенант (1912).
 Сулимов, Павел Фёдорович (1910—1991) — Герой Советского Союза.
 Сулимова, Мария Леонтьевна (1881—1969) — участница революционного движения в России.

См. также 
 Сулима